Aull est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Ashley Aull (né en 1985), reine de beauté américaine
Joe Aull (né en 1948), homme politique américain

Toponyme
Aull, ville de l'arrondissement de Rhin-Lahn en Rhénanie-Palatinat, en Allemagne